Oneonta es el nombre de varias localidades en los Estados Unidos:

 Oneonta (Alabama)
 Oneonta (Nueva York)
 Oneonta (pueblo)